

Provincia di Alessandria
Bormida – fiume del Piemonte e della Liguria
Val Bormida –  valle del fiume Bormida

Provincia di Savona
Bormida – comune italiano
Bormida-Genepro – frazione capoluogo di Cengio